Die Liste der Gedenktafeln in Berlin-Charlottenburg (Auswahl) enthält die Namen, Standorte und soweit bekannt, das Datum der Enthüllung von Gedenktafeln.

Charlottenburg 

!
Gedenktafeln in Berlin-Charlottenburg
!Gedenktafeln in Charlottenburg
!Berlin-Charlottenburg